Silberwasser bezeichnet: 

 Kolloidales Silber
 einen Bach in der Oberlausitz, siehe Silberwasser (Fluss)
 Auch Silber Sprudel, umgangssprachliche Bezeichnung für Zitronenlimonade in Süddeutschland